

Камас — місто, штат Вашингтон
 Камас — переписна місцевість, штат Монтана